Geografia:
 Princeton, ciutat al comtat de Mercer (Nova Jersey, EUA).
 Princeton (Carolina del Nord)
 Princeton (Carolina del Sud)
 Princeton (Florida)
 Princeton (Illinois)
 Princeton (Indiana)
 Princeton (Iowa)
 Princeton (Kansas)
 Princeton (Kentucky)
 Princeton (Maine)
 Princeton (Massachusetts)
 Princeton (Minnesota)
 Princeton (Missouri)
 Princeton (Virgínia de l'Oest)
 Princeton (Wisconsin)
 Princeton Junction, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Princeton Meadows, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Princeton North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Miscel·lània:
 Batalla de Princeton
 Institut d'Estudis Avançats de Princeton, institució privada a Princeton, Nova Jersey, Estats Units.
 Princeton University Art Museum, galeria d'art situada a la Universitat de Princeton, Nova Jersey.
 Universitat de Princeton, universitat de Nova Jersey (Estats Units).